Magnicourt ist Name oder Namensbestandteil französischer Gemeinden:

 Magnicourt im Département Aube
 Magnicourt-en-Comté im Département Pas-de-Calais
 Magnicourt-sur-Canche im Département Pas-de-Calais